Registarske oznake u Saveznoj Republici Jugoslaviji

1992−1998. 

U samom početku postojanja Savezne Republike Jugoslavije koristile su tablice sa petokrakom iz doba SFRJ, a one su imale dva slovna znaka (geografski kod) i dve grupe brojeva odvojene crticom, sa petokrakom između slova i brojeva. Kombinacije brojeva su mogle biti: trocifreni i trocifreni, na primer BG*123-456, trocifreni i dvocifreni, na primer BG*123-45 i dvocifreni i dvocifreni, na primer BG*12-34. Neki gradovi su promenili imena poput Ivangrada kojem je vraćen naziv Berane (BA), i glavnog grada Crne Gore Titograda (TG) kojem je vraćen naziv Podgorica (PG). Petokraka se 1998. menja jugoslovenskom trobojkom, i tada se izdaju nove tablice sa brojevima od početka nizova (KŠ=100-00; BG=100-000; HN=10-00 i slično). 

Ove registarske tablice su bile u skladu sa ženevskom konvencijom iz 1949, bečkom iz 1968, i preporukama UN koje su iz njih sledile.

1998−2011. 

Važile su i državnoj zajednici SCG, koristile su se Srbiji (do 2011) i Crnoj Gori (do 2008), kada obe republike izdaju svoje nove tablice, sa državnim oznakama novonastalih država. Nove registarske tablice nisu usklađene sa ženevskom i bečkom konvencijom niti preporukama Ujedinjenih nacija.

Tablica registraskih oznaka u Saveznoj Republici Jugoslaviji 

<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">

Vidi još 
 Registarske oznake u Jugoslaviji

Савезна Република Југославија